Псков (аеропорт)
 Псков — місто.
 Псков (автомагістраль)